Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de Cöln, d'après un ancien nom allemand de la ville de Cologne :
 le , un croiseur léger de la classe Kolberg lancé en 1909 ;
 le SMS Cöln, un croiseur léger navire de tête de sa classe lancé en 1916.

Coln